Ala of ALA kan verwijzen naar:
Ala Afrorum, Romeinse cavalerie eenheid
Ala (blaasinstrument), Vietnamees blaasinstrument met doorslaande tong
Ala (militair), Romeins militair
Ala Moana Center, winkelcentrum in de Amerikaanse staat Hawaï
Alfa-linoleenzuur, essentieel vetzuur voor mensen en zoogdieren
Almelo's Liberaal Alternatief (ALA), lokale partij in gemeente Almelo
Friet Ala, snack bestaande uit een frikandel met zuurvlees, met daar overheen een friet speciaal
ALA/Armée de l'air, de Franse luchtmacht
Arab Liberation Army, een militie tijdens de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948

Biologie
Ala cornuta, krabbensoort uit de familie van de Majidae
Ala (geslacht), geslacht van krabben uit de familie van de Majidae
ALA synthase, enzym dat de synthese van δ-aminolevulinezuur katalyseert
Ala (rondworm), zijn een of twee, vleugelachtige verdikkingen aan de buitenkant van een rondworm
Alaa, de inheemse naam voor de boom Pouteria sandwicensis
Alanine, een van de twintig natuurlijk voorkomende aminozuren
Harpinia ala, vlokreeftensoort uit de familie van de Phoxocephalidae
Melitaea ala, vlinder uit de familie Nymphalidae 
Parexarnis ala, vlinder uit de familie van de uilen (Noctuidae)
Tetramorium ala, mierensoort uit de onderfamilie van de Myrmicinae

Geografie

Estland
Ala (Hiiumaa), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa
Ala (Tõrva), een plaats in Estland, gemeente Tõrva

Italië
Ala (Italië), gemeente in Italië
Ala di Stura, gemeente in de Italiaanse provincie Turijn
Punta Ala, plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Castiglione della Pescaia

Spanje
Villar del Ala, gemeente in de Spaanse provincie Soria

Portugal
Ala (Macedo de Cavaleiros), een plaats in de gemeente Macedo de Cavaleiros

Zweden
Ala (Zweden), plaats in Zweden
Ala-Leipojoki, rivier die ontspringt in de Zweedse gemeente Gällivare
Ala Penno, Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel

Personen 
Ala Avia, Tuvaluaans voetballer

